Села в Україні:
 Книшівка — Полтавська область, Гадяцький район
 Книшівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)